Mendelssohn-Werkverzeichnis, een catalogus van werken van de Duitse componist Felix Mendelssohn Bartholdy
Molter-Werke-Verzeichnis, een catalogus van werken van de Duitse componist Johann Melchior Molter
Motor Werke Varel; zie Flink (hulpmotor), een historisch merk van motorfietsen
MeadWestvaco Corporation, een bedrijf (zie Lijst van noteringen aan de New York Stock Exchange)
Mentawai (een taal), volgens de internationale norm ISO 639 voor het coderen van talen
Meewerkend voorwerp, een naam uit zinsontleding.